Tedford ist der Familienname von:
 Richard H. Tedford (1929–2011), US-amerikanischer Wirbeltier-Paläontologe 
 Travis Tedford (* 1988), US-amerikanischer Schauspieler

Siehe auch:
 Thetford (Begriffsklärung)